Provo kan avse:

 Provo, Utah – en stad i USA
 Provo Township, Fall River County, South Dakota – en ort i USA
 Provo (Vladimirci) – en by i Serbien
 Provorörelsen – en holländsk motkulturgrupp i mitten av 1960-talet
 Provo – ett smeknamn för ön Providenciales i Turks- och Caicosöarna
 The Provos – ett smeknamn för Provisoriska IRA
 Sankt Probus – en martyr, se annat namn för Andronicus, Probus och Tarachus
 Sir Provo Wallis – en brittisk amiral